La liste des footballeurs internationaux croates comprend tous les joueurs de football  en équipe de Croatie A.

Liste 

Liste mise à jour après le match Croatie-Géorgie du .

Références

Lien externe 
  Croatia international caps | European football sur eu-football.info

Croatie
Liste